Les langues yoruboïdes sont des langues africaines formant une branche de la famille des langues voltaïco-nigériennes. Elles sont parlées au Bénin, au Nigeria et au Togo. La langue yoruboïde ayant le plus de locuteurs est le yoruba.

Classification

Le proto-yoruba-igala 
Le proto-yoruba-igala (ou le proto-yoruboïde) peut être reconstitué. Le tableau présente son lexique selon Aubry, Friedman & Pozdniakov (2004):

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues nigéro-congolaises
 langues atlantico-congolaises
 langues voltaïco-congolaises
 langues voltaïco-nigériennes
 Langues au Nigeria

Langue voltaïco-nigérienne